Orsainville peut faire référence à :

 Orsainville, ancienne municipalité devenu un quartier situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, à Québec ;
 Orsainville, comté ayant existé entre 1675 et 1698 en Nouvelle-France.